Rusko může znamenat:

 Rusko – země ve východní Evropě a v Asii
 Ruská federace – nejrozlehlejší stát světa
 Moskevské velkoknížectví – předchůdce carského Ruska
 Ruské carství – stát v letech  1547–1721
 Ruské impérium – stát v letech 1721–1917
 Ruská republika – stát v letech 1917–1918
 Ruská sovětská federativní socialistická republika – stát v letech 1918–1991, svazová republika Sovětského svazu v letech 1922–1991
 Rusko – nepřesné a nesprávné označení pro Sovětský svaz
 Rus (historické území) – též Rusko, ve středověku území (bývalé) Kyjevské Rusi, rozdělené mezi ruská knížectví
 Rusko (Kouřim) – malá čtvrť (formálně ulice/veřejné prostranství) jižně od centra města Kouřim v okrese Kolín
 Rusko (obec ve Finsku) – obec v provincii Vlastní Finsko ve Finsku
 Rusko (příjmení)
 Pavol Rusko (* 1963) – slovenský podnikatel a politik
 Ondrej Rusko (1921–1998) – slovenský lyžař
 Emil Rusko (1900–1961) – slovenský folklorista a rozhlasový pracovník
 Rusko (hudebník) (Christopher William Mercer, * 1985) – hudebník věnující se dubstepu, narozený ve Velké Británii

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení